Almgården (Göteborg), een wijk in de stad Göteborg
 Almgården (Malmö), een wijk in de stad Malmö